Кубок СРСР з футболу 1986 — 45-й розіграш кубкового футбольного турніру в СРСР. Володарем Кубка вшосте став клуб «Торпедо» (Москва).

1/64 фіналу

1/32 фіналу

1/16 фіналу

1/8 фіналу

1/4 фіналу

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Кубок СРСР 1986 на сайті RSSSF  
 Кубок СРСР 1986 на сайті WildStat.ru  
 Кубок СРСР 1985/86  
 Кубок СРСР 1985/86 на сайті web.archive.org 

Кубок СРСР з футболу
СРСР
СРСР
1985 в СРСР
1986 в СРСР